Pacaembu (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Pacaembu (wijk van São Paulo), een wijk van de Braziliaanse stad/gemeente São Paulo in de deelstaat São Paulo
 Pacaembu (stadion), een voetbalstadion in de gelijknamige wijk